Anchiroe Αγχιροη ist der Name von Personen aus der griechischen Mythologie

 Anchiroe (Gattin des Penthilos)
 Anchiroea (Tochter des Nilus), auch Frau des Belus 
 Anchiroea (Tochter des Okeanos)
 Anchiroea (Tochter des Chremetes)